Поход Суворова:

 Итальянский поход Суворова
 Швейцарский поход Суворова

Походы